Schachbrett steht für:

 Schachbrett, Spielbrett für das Schachspiel
 Schachbrett (Schmetterling), ein Schmetterling
 Schachbrett (Heraldik), eine gemeine Figur in der Heraldik

Siehe auch: